The Soundboard Series — живий альбом англійської групи Deep Purple, який був випущений у 2001 році.

Композиції

Мельбурн 2001 
 Woman from Tokyo - 6:41
 Ted the Mechanic - 5:10
 Mary Long - 5:37
 Lazy - 6:01
 No One Came - 5:23
 Black Night - 6:40
 Sometimes I Feel Like Screaming - 7:21
 '69 - 8:53
 Smoke on the Water - 9:04
 Perfect Strangers - 8:42
 Hey Cisco- 6:28
 When a Blind Man Cries - 7:27
 Fools - 10:04
 Speed King - 16:26
 Hush - 5:52
 Highway Star - 7:58

Волонгонг 2001 
 Woman from Tokyo - 6:32
 Ted the Mechanic - 5:04
 Mary Long - 5:20
 Lazy - 6:07
 No One Came - 5:49
 Black Night - 7:23
 Sometimes I Feel Like Screaming - 7:47
 Fools - 10:28
 Perfect Strangers - 8:20
 Hey Cisco - 6:34
 When a Blind Man Cries - 7:44
 Smoke on the Water - 10:24
 Speed King - 15:40
 Hush - 4:24
 Highway Star - 7:36

Ньюкасл 2001 
 Woman From Tokyo - 6:14
 Ted the Mechanic - 5:11
 Mary Long - 5:56
 Lazy - 6:03
 No One Came - 5:37
 Black Night - 7:22
 Sometimes I Feel Like Screaming - 7:27
 Fools - 9:23
 Perfect Strangers - 9:30
 Hey Cisco - 6:19
 When a Blind Man Cries - 7:26
 Smoke on the Water - 10:20
 Speed King - 16:59
 Hush - 4:18
 Highway Star - 7:24

Гонконг 2001 
 Woman from Tokyo - 6:29
 Ted the Mechanic - 4:49
 Mary Long - 5:36
 Lazy - 6:11
 No One Came - 5:57
 Black Night - 8:25
 Sometimes I Feel Like Screaming - 7:20
 Fools - 11:06
 Perfect Strangers - 10:08
 Hey Cisco - 6:47
 When a Blind Man Cries - 7:32
 Smoke on the Water - 10:11
 Speed King - 16:14
 Hush - 4:21
 Highway Star - 7:33

Токіо 24 березня 2001 
 Pictured Within - 11:04
 Sitting in a Dream - 4:45
 Love is All - 4:30
 Fever Dreams - 4:18
 Rainbow in the Dark - 5:57
 Watching the Sky - 5:27
 Sometimes I Feel Like Screaming - 7:20
 The Well-Dressed Guitar - 4:07
 Wring That Neck - 5:09
 Fools - 9:54
 Perfect Strangers - 6:23
 Concerto Movement 1 - 20:16
 Concerto Movement 2 - 18:36
 Concerto Movement 3 - 14:45
 When a Blind Man Cries - 7:34
 Pictures of Home - 10:06
 Smoke on the Water - 7:04

Токіо 25 березня 2001 
 Pictured Within - 11:24
 Sitting in a Dream - 4:22
 Love is All - 4:19
 Fever Dreams - 4:52
 Rainbow in the Dark - 5:10
 Sometimes I Feel Like Screaming - 7:12
 The Well-Dressed Guitar - 3:19
 Wring That Neck - 5:58
 When a Blind Man Cries - 7:42
 Fools - 10:12
 Perfect Strangers - 6:39
 Concerto Movement 1 - 19:30
 Concerto Movement 2 - 19:16
 Concerto Movement 3 - 14:44
 Pictures of Home - 10:28
 Smoke on the Water - 11:40

Склад 
 Ієн Гіллан — вокал
 Стів Морс — гітара
 Джон Лорд — клавішні
 Роджер Гловер — бас-гітара
 Іан Пейс — ударні

Джерела 
 The Soundboard Series  allmusic
 The Soundboard Series  last.fm

Альбоми Deep Purple